Boving, Böving, Boeving oder Bøving ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adam Giede Böving (1869–1957), dänisch-amerikanischer Entomologe und Zoologe 
 Charlotte Bøving (* 1964), dänische Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Roland Böving (* 1962), deutscher Zukunftsplaner, Naturwissenschaftler, Informatiker 
 William Bøving (* 2003), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Landhaus Böving
 Bøving Island